Grand parc de Miribel-Jonage, un parc de l'agglomération lyonnaise couvrant près de  hectares en périphérie de Lyon.
 Grand Parc de la Briantais, un vaste domaine de 27 hectares, surplombant l'estuaire de la Rance,  situé dans le quartier de Saint-Servan à Saint-Malo.
 Grand parc de chasse de Louis XIV, créé par Louis XIV autour de Versailles, est un territoire dix fois plus étendu que le domaine du château du même nom.
 Quartier du Grand Parc, un quartier de Bordeaux